L'édition 2003 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Guillermo Coria remporte l'épreuve en simple, Martin Damm et Cyril Suk celle en double.

Lauréats 
Guillermo Coria remporte son  en simple en battant en finale Nicolás Massú. Il s'agit du  (après Stuttgart la semaine précédente) et du  sur terre battue en carrière de l'Argentin. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, les Tchèques Martin Damm et Cyril Suk remportent leur  ensemble en battant en finale la paire autrichienne Jürgen Melzer - Alexander Peya. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Sport en Autriche en 2003
Tennis masculin en 2003
Tennis en juillet 2003